A competição de simples feminino na classe 11 do tênis de mesa nos Jogos Paralímpicos de Verão de 2012 foi disputada entre os dias 30 de agosto e 3 de setembro no Complexo ExCel, em Londres.

Resultados

Primeira fase

Grupo A

Grupo B

Fase eliminatória
{{4TeamBracket-Tennis5-with 3rd
| RD1=Semifinais
| RD2=Final
| RD3=Disputa pelo bronze

| team-width=200
| score-width=15

| RD1-seed01=A1
| RD1-team01={{flagIPCathlete2|Yeung Chi Ka|HKG|Verão de 2012}}
| RD1-score01-1=11| RD1-score01-2=4
| RD1-score01-3=11| RD1-score01-4=11| RD1-score01-5=
| RD1-seed02=B2
| RD1-team02=
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=11| RD1-score02-3=8
| RD1-score02-4=3
| RD1-score02-5=

| RD1-seed03=A2
| RD1-team03=
| RD1-score03-1=5
| RD1-score03-2=8
| RD1-score03-3=11| RD1-score03-4=11| RD1-score03-5=4
| RD1-seed04=B1
| RD1-team04=
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=11| RD2-score02-3=8
| RD2-score02-4=11| RD2-score02-5=12'''

| RD3-seed01=B2
| RD3-team01=

Ligações externas
 

Eventos do tênis de mesa nos Jogos Paralímpicos de Verão de 2012